Рагхуна́тха Да́са Госва́ми (; 1495—1571) — кришнаитский святой, один из наиболее близких учеников Чайтаньи. Входил в группу кришнаитских святых, известных как вриндаванские госвами. Литературные труды вриндаванских госвами послужили философской базой гаудия-вайшнавизма. Рагхунатха Даса был уважаем другими вайшнавами за такие свои качества, как простота и отречение.

Биография 
Рагхунатха родился в 1495 году в селении Шри Кришнапура в Бенгалии (ныне Западной Бенгалии). Отца Рагхунатхи звали Говардхан Маджумдар. Он был богатым землевладельцем и младшим братом заминдара Хираньи Маджумдара. Несколько поколений предков Рагхунатхи были вайшнавами и очень состоятельными людьми. В детстве и юности его домашним учителем был Ядунандана Ачарья. С ранних лет Рагхунатха проявил полное отсутствие интереса к мирским наслаждениям и особую заинтересованность в духовной жизни.

В юном возрасте Рагхунатха женился, но не имел привязанности к своему имению и жене. Заметив желание Рагхунатхи оставить дом, его отец и дядя наняли телохранителей, дабы те наблюдали за ним. Несмотря на это, в 1518 году Рагхунатхе удалось сбежать от их бдительного надзора. Он направился в Пури, где встретился с Чайтаньей Махапрабху и лично служил ему в течение 16 лет. После этого он ушёл во Вриндаван. Последний период своей жизни он провёл на берегу священного озера Радха-кунды.

Согласно «Чайтанья-чаритамрите», Рагхунатха Даса Госвами был постоянно вовлечён в аскетичную духовную практику. Он всё время сокращал длительность своего сна и в поздний период своей жизни практически совсем перестал спать, занимаясь более 22 часов в сутки повторением мантры «Харе Кришна» и отводя оставшееся 2 часа на сон и еду. Его одежда состояла из простого куска ткани и старого шарфа. Говорится, что глаза Рагхунатхи были всегда полны слёз от испытываемых им духовных эмоций. Его бхаджан-кутир, или место, где он совершал поклонение, сохранилось до сих пор и является местом паломничества.

В «Гаура-ганоддеша-дипике» (186) говорится, что Рагхунатха Даса Госвами в вечных играх Радхи и Кришны служит Божественной Чете как манджари по имени Раса. В других источниках утверждается, что он — манджари по имени Рати.

Библиография 

 Абхишта-сучана
 Чайтанья-аштака (Стававали)
 Данакели-чинтамани
 Дананирвартана-кундаштака
 Гопалараджа-стотра
 Говардханаваса-прартхана-дашака
 Говардханашрая-дашака
 Грантхакартух-прартхана
 Харинамамритхаратна-дипика
 Маданагопала-стотра
 Манах-шикша
 Мукта-чарита
 Мукундаштака
 Наваюва-двандва-дидрикшаштака
 Наваштака
 Прартханамрита
 Прартханашрая-чатурдасака
 Премапурабхидхра-стотра
 Премамбходжа-маранда
 Радхакришна-уджвала-кусума-кели
 Радха-кундаштака
 Радхикаштака (Стававали)
 Радхикаштоттара-шата-нама-стотра
 Рагхунатхадаса-госваминах-прартхана
 Стававали
 Сванияма-дасака
 Свасанкалпа-пракаша-стотра
 Уткантха-дасака
 Вилапа-кусуманджали
 Враджа-виласа-става

Примечания

Ссылки 
 Рагхунатха Дас Госвами — Харекришна. Ru
Книги Рагхунатхи Даса Госвами
 «Шри Манах-шикша» (Молитвы уму) с комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Святые гаудия-вайшнавизма